Plaats in Indonesië
 Kembangsari (Musuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kembangsari (Kandangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kembangsari (Semarang Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Kembangsari (Jatibanteng), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java